Kassensturz (in Österreich: Kassasturz) steht für:

 das Feststellen des Kassenbestandes
 Kassensturz (Fernsehsendung), ein Konsumentenmagazin des Schweizer Fernsehens
 Kassensturz (Wohmann), Erzählung von Gabriele Wohmann aus dem Jahr 1989

Kassensturz ist der Titel folgender Filme:
 Tatort: Kassensturz (1976), Tatort-Folge von Michael Braun mit Heinz Schimmelpfennig
 Kassensturz (Film), deutscher Spielfilm von Rolf Silber
 Tatort: Kassensturz (2009), Tatort-Folge von Lars Montag mit Odenthal und Kopper
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Kassensturz, deutscher Fernsehfilm von Kaspar Heidelbach (2011)
 Die Drei von der Müllabfuhr – Kassensturz, deutsche Filmkomödie von Hagen Bogdanski (2020)